

Население Армении —  жители Республики Армения. Согласно переписи 2011 года численность населения составляла 3 млн. 018 тыс. человек, из которых 1 млн 911,2 тыс. проживало в городах республики. На начало 2022 года в Армении проживало 2 млн. 961 тыс. человек.

Введение 
Демографическая ситуация в Армении находится в центре внимания правительства страны. Предусматривается реализация ряда проектов, направленных на демографическое развитие и прирост численности населения Армении. Особое внимание в Армении уделяется и помощи армянским семьям, оказанию финансовой помощи при рождении детей в многодетных семьях.

Важным фактором, влияющим на изменение численности населения страны является эмиграция, прежде всего в Россию.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила в 2019 году 76,5 лет (для мужчин - 73,2, для женщин - 79,4).

Динамика населения

Статистические данные 

* официальные данные

** данные скорректированные в связи с недоучетом

Прогноз 
Согласно данным Фонда населения ООН, в 2050 году почти 1/4 часть населения Армении составят люди старше 65 лет. Это обусловлено спадом рождаемости и высокой эмиграцией. Согласно прогнозу ООН опубликованному в 2019 году население Армении составит:

Распределение по регионам

Распределение населения между городами и селами

Соотношение городского и сельского населения 
Доля городского населения снизилась до минимума в постсоветском периоде на момент последней переписи населения в 2011 году - 63,3 %. С 2014 года наметился слабо выраженный рост доли городского населения, которое на начало 2021 года составило 64,0 % всего населения.

По данным периода 2014-2018 годов  коэффициент рождаемости городского населения несколько выше сельского.

Городское население

Сельское население 

Наибольший процент сельских общин Армении составляют села с населением от 1001 до 3000 жителей (35.1 %), наименьший — до 100 жителей — 4,1 % (не считая 10 ненаселённых общин). Количество жителей в них составляет соответственно 46,1 % и 0,2 % от общей численности сельского населения республики.

Количество крупных сел с населением более 3000 составляет 96. На их долю приходится
приблизительно 37 % от общего числа сельского населения. По размерам населенных пунктов лидирует Гегаркуникская область, в которой 20 из 87 сёл имеют свыше 3000 жителей, что составляет 65 % от сельского населения области. В Котайкской области они составляют 52 %, в Араратской — 38,8 %, в Армавирской — 35,3 %, в Сюникской — населенные пункты, имеющие 3000 и более жителей отсутствуют. Таких селений немного в Вайоцдзорской (13.7 %), Ширакской (20.2 %) и Лорийской (24.8 %) областях.

Число «сверхкрупных» (свыше 8 тыс.) сельских общин — 6.

Анализ данных населения в горных и приграничных местностях выявляет низкую заселенность в областях Сюник и Вайоц-Дзор, что главным образом объясняется неблагоприятными социально-экономическими условиями региона и как следствие — интенсивной миграцией населения.

Миграция населения

Внешняя миграция 
Армяне относятся к народам, большая часть которых проживает вне пределов Родины (около 5 млн. армян проживает в 66 странах).

Межгосударственная миграция по объёмам и последствиям является наиболее значимым явлением новейшего периода Армении. До начала 80-х годов Армении был присущ положительный баланс внешней миграции, то есть население республики возрастало не только благодаря естественному росту, но и за счет иммиграционных потоков.

Межгосударственная миграция населения Армении в 1980—1987 гг.

Подавляющее большинство эмигрантов выехало в РФ — 84,2 %, на Украину — 8,8 % и в США — 1,9 %.

Межгосударственная миграция населения Армении в 1989—1994 гг.

Исключение составляли 1989—1991 годы, когда отрицательное сальдо миграции изменилось на положительное, связанное с потоком в Армению беженцев и насильственно перемещенных лиц. В последний раз в XX веке миграционный прирост населения Армении отмечался в 1991 году (4,4 тыс. чел.), однако уже в 1992 году миграционная убыль (сальдо) составила 214,3 тыс. чел., в 1993-ем убыль составила 138,6 тыс. чел., а в 1994-ом убыль составила 122,9 тыс. чел., то есть за 1992—1994 годы, когда наблюдался самый массовый выезд жителей Армении за рубеж, население Армении сократилось за счёт миграционной убыли на 475,8 тыс. человек. 

В последующие годы в среднем за год миграционная убыль населения страны составляла 26,7 тыс. человек в год.  

Межгосударственная миграция населения Армении в 2015—2021 гг.

В 2015-2018 годах наблюдается снижение темпов эмиграции населения.

В 2016-2018 годах наибольшее число иностранцев со статусом проживания в Армении являлись гражданами Индии, Ирана и России.

В 2020 году 6583 иностранца имели статус проживания в Армении.  Из них 4404 — временный и 2178 — постоянный.

Внутренняя миграция 

Миграция внутри Армении характеризуется перемещением населения из сел в города, в результате чего наблюдался достаточно высокий уровень
урбанизации страны. Если в начале 60-х годов в городах Армении проживала примерно половина населения, то к концу века соотношение между городским и сельским населением составило 69 % и 31 %.

Перемещение населения происходило как из высокогорных населенных пунктов в низменные места (особенно в Араратскую равнину), так и из отдаленных малонаселенных - в крупные города республики, особенно, в Ереван.

Региональная специфика внутренней миграции 
В результате бурного внутреннего развития Армении за последние 80 лет, возникла значительная диспропорция между центральными и периферийными регионами. В центральной агломерации (Ереван и зона его влияния), которая составляет приблизительно 20 % территории республики, сосредоточено 2/3 населения и более половины трудовых ресурсов, в то время как в периферийных регионах (Сюник, Тавуш и др.) отмечается постоянный отток.

Анализ социально-экономической ситуации высокогорных и приграничных областей Армении показывает, что за последние десятилетия произошло значительное падение экономического потенциала. Уменьшились посевные территории, перестали действовать филиалы промышленных производств. В результате боевых действий, природных катастроф, физического и морального износа вышли из строя или сильно пострадали экономические инфраструктуры — жилой фонд, промышленные объекты, дороги, коммунальное хозяйство, объекты социально-культурного назначения.

В этих поселениях наблюдалось значительное уменьшение числа жителей из-за падения уровня рождаемости и миграции молодежи. К числу подобных населенных пунктов относятся 174 приграничных и 138 высокогорных поселений, которые за последние 10 лет покинуло 72 тыс. жителей.

Религиозный состав населения 

По данным переписи 2011 года абсолютно преобладают приверженцы Армянской Апостольской Церкви (2 796 519 человек или 92,63 % всего населения), вторые по численности евангельские христиане (в первую очередь баптисты и пятидесятники) — 29280 человек (0,97 % населения), третьи — приверженцы езидизма (25 204 человек или 0,83 % всего населения, среди этнических езидов их доля 69,44 %, среди курдов — 31,54 %), католики — 13 843 человек (0,46 %; в основном это этнические армяне, однако среди русских доля католиков 2,82 %), Свидетели Иеговы (8 695 или 0,29 %; в основном армяне), православные (7 532 или 0,25 %; большинство православных (3 413) этнические армяне, хотя их доля среди армян 0,12 %, среди русских 2 798 православных, их доля среди русских 23,49 %, среди украинцев 30,61 %, среди ассирийцев 21,70 %, среди греков 12,11 %, среди грузин 15,07 %), язычники (5 434 или 0,18 %; большинство язычников это езиды (3 624 чел.), их доля среди езидов 10,26 %, среди курдов 1 068 чел. или 49,40 % курдов, среди этнических армян 734 чел. или 0,02 % армян), молокане (2872 или 0,10 %; в основном это русские (2 755 чел.), их доля среди русских 23,13 %), другие (7 888 или 0,26 %; среди них значительную часть составляют мусульмане, которые переписью отдельно не выделены, а потому категория «других» присвоена 73,22 % всех персов, значительна доля «других» и среди ассирийцев — 34,16 %, курдов — 5,74 %, этнических езидов — 4,14 %), не имеют религиозную принадлежность (34 373 человека или 1,14 % населения; большинство из них этнические армяне, их доля выше всего среди русских — 2,73 %), при переписи отказались дать ответ о религиозной принадлежности 10 941 чел. (0,36 % населения), в документах переписи вероисповедание не указано для 76 273 чел. (2,63 % населения).

Этнический состав населения 
Армения — моноэтническое государство, 98 % населения которого составляют армяне. Наиболее крупные этнические меньшинства Армении (вместе составляющие около 2 % всего населения) — езиды, русские, ассирийцы, курды, украинцы, греки, грузины, персы.

См. также 

 Русские в Армении
 Украинцы в Армении
 Ассирийцы в Армении
 Евреи в Армении
 Греки в Армении
 Азербайджанцы в Армении

Примечания

Ссылки 
 Национальная статистическая служба Республики Армения